Zespół wsparcia ogniowego - grupa okrętów artyleryjskich przeznaczona do wspierania ogniem artyleryjskim lub rakietowym wojsk desantu na brzegu.

Jednostki artyleryjskie
Marynarka wojenna